Charles de Lorraine ist der Name folgender Personen:

 Charles de Lorraine-Guise (1524–1574), französischer Kardinal und Diplomat
 Charles de Lorraine, duc de Guise (1571–1640), Herzog von Guise
 Charles II. de Lorraine, duc de Mayenne (1554–1611), Herzog von Mayenne und Graf von Maine
 (1561–1587)

 Charles de Lorraine (1684–1751), Graf von Armagnac, Großstallmeister von Frankreich